Tuchmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emil F. Tuchmann (1885–1963), deutscher Arzt, Bibliophiler und Lektor
 Friedrich August Tuchmann (1922–2017), deutscher Emigrant, Unternehmensberater, Mitglied des Europäischen Parlaments
 Kai Tuchmann (1980), deutscher Regisseur und Dramaturg,